Plusieurs éparchies de l’Église grecque-melkite-catholique ont été nommées éparchie Notre-Dame-du-Paradis :
 l’éparchie Notre-Dame-du-Paradis de Mexico au Mexique ;
 l’éparchie Notre-Dame-du-Paradis de  au Brésil.